Гормозеро — озеро на территории Паданского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,9 км², площадь водосборного бассейна — 131 км². Располагается на высоте 150,5 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, подковообразная. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Пюльва, вытекающая из озера Пюльвясъярви и впадающая в Сегозеро.

В озере расположен один относительно крупный (по масштабам водоёма) остров без названия.

Рыбы: щука, плотва, налим, окунь.

С запада от озера проходит лесовозная дорога. С севера — дорога местного значения  («Чёбино — Паданы — Шалговаара — Маслозеро»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001111102000007048.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Гормозерки
Озёра Медвежьегорского района